hrabstwo Ohio (ang. Ohio County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Ohio (ang. Ohio County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Ohio (ang. Ohio County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia